LBG steht für:
 Hansestadt Lüneburg in Deutschland
 Landbeschaffungsgesetz in Deutschland
 Landesbeamtengesetz in Deutschland
 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
 Lautsprachbegleitende Gebärden, Gebärden, die simultan zu jedem gesprochenen Wort ausgeführt werden
 Flughafen Le Bourget (Aéroport de Paris-Le Bourget), Flughafen in Le Bourget nahe Paris, der heute für Geschäftsflugverkehr und Flugshows genutzt wird nach dem IATA-Code
 Lexikon zur byzantinischen Gräzität, derzeit führendes Wörterbuch zum byzantinischen Griechisch in seinen höheren Stilebenen unter Vernachlässigung der Volkssprache
 Lieferbereitschaftsgrad in der Logistik
 Liegenschaftsbewertungsgesetz in Österreich
 Linde-Buzo-Gray-Verfahren zur Codebuchgenerierung für Vektorquantisierungen (Datenkompression)
 Liquid Biogas  oder Liquified Biogas, englisch für flüssiges Biomethan
 Local BEST Group, Bezeichnung für lokale Gruppen des Board of European Students of Technology
 Ludwig Boltzmann Gesellschaft, eine österreichische Forschungsgesellschaft

lbg steht für:
 Laopan (ISO-639-3-Code), Lolo-Sprache in Nord-Laos

LBG